Németország
Sehlem, az alsó-szászországi Lamspringe része, 2016-ig önálló község
Sehlem, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban